Limo (bromfietsenmerk), een voormalig Nederlands bromfietsmerk
Limo (film), een Nederlandse kinderfilm uit 2009
Limo (limoweb.nl), een webdienst voor het uitwisselen van medialicenties
Limo (plaats), een bestuurslaag in de provincie West-Java, Indonesië
Limousine, afgekort ook wel limo, een verlengde luxeauto
Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade, een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor Nederlandse en Vlaamse studententeams
 LiMo Foundation, een gemeenschap van Linux-ontwikkelaars
LiMo (besturingssysteem), een besturingssysteem voor smartphones